Джон де Феррерс (; умер в 1324) — английский аристократ, 2-й барон Феррерс из Чартли с 1312 года.

Джон был старшим сыном Джона Феррерса, 1-го барона Феррерса из Чартли, и его жены Хависы де Мушегро. После смерти отца в 1312 году он унаследовал семейные владения и баронский титул. Феррерс умер в 1324 году бездетным, так что его наследником стал младший брат Роберт, предок последующих баронов Феррерс из Чартли и баронов Феррерс из Уэма.

</center>

Примечания 

Бароны Феррерс из Чартли
Бароны Англии XIV века